Chaerephon leucogaster és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids, que, de vegades, ha estat considerada una subespècie de ratpenat cuallarg petit africà.

Descripció 
Es tracta d'una espècie petita, que té els llavis arrugats, el trague petit i quadrat, i l'antitrague gran i quadrat. Quant a la coloració del seu pelatge, és de color marró fosc a la gola i al pit, blanc a l'abdòmen i d'un color blanc grisos a les membranes de les ales.

Distribució i hàbitat 
Es tracta d'una espècie endèmica de Madagascar, on el seu hàbitat natural són els boscos secs tropicals i subtropical i la sabana seca. Se'l ha vist al nord i al sud de l'illa, però la seva distribució completa segueix sent incerta.

Referències

Enllaços externs 

Chaerephon